ANRM se poate referi la:

Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, organizație non-guvernamentală care militează pentru redarea rolului cuvenit monarhiei constituționale în România.
Agenția Națională pentru Resurse Minerale, instituția guvernamentală responsabilă cu acordarea licențelor de exploatare minieră din România.
Arhiva Națională a Republicii Moldova, instituție de stat din Republica Moldova